I-6 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I/6 (Tsjechië), een hoofdweg van de eerste klasse in Tsjechië
 I6 (spoorwegrijtuig), een spoorwegrijtuig van de NMBS
 I6 (motor), een motor van het automerk Holden